Olof Palme har haft två ministärer:
*Regeringen Palme I (1969-1976)
Regeringen Palme II (1982-1986)